Jatisura (Jatiwangi), een plaats in Indonesië
Jatisura (Cikedung), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing